Celsius puede referirse a:
 Anders Celsius, físico y astrónomo sueco.
 Grado Celsius, unidad de medida de temperatura creada por el físico Celsius.
 Olof Celsius, botánico, lingüista, estudioso de las runas y párroco sueco especialista en musgos.
 Olof Celsius el joven, obispo e historiador sueco, miembro de la Academia Sueca.